Blink puede referirse a:

Artes y entertainmento

Cine 
 Blink, película de suspenso de 1994 conocida en español con los títulos de Sola en la penumbra, Terror ciego o Testigo.

Música
 Blink-182, banda de música estadounidense

Publicaciones y ficción
 Blink (cómic), libro de cómics de Marvel

Televisión
 "Blink" (Doctor Who)

Computación e internet
 Blink, un motor de renderizado de Google